Без-Корнилович — русская фамилия. Известные носители:
  См. также 
 Корнилович
 Корнилов